Die 1. Amateurliga Württemberg 1955/56 war die sechste Saison der 1. Amateurliga. Der VfR Heilbronn gewann die württembergische Fußballmeisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung vor den punktgleichen Mannschaften des SSV 1928 Ulm und des VfB Friedrichshafen. Heilbronn qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur II. Division, in der man den zweiten Platz belegte und gemeinsam mit der SpVgg Neu-Isenburg aufstieg.

Der SC Stuttgart stieg in die 2. Amateurliga ab. Da keine württembergische Mannschaft aus der II. Division abstieg und der VfR Heilbronn aufsteigen konnte, gab es keine weiteren Absteiger.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd

Weblinks 
 1. Amateurliga Württemberg 1955/56

Fußballsaison 1955/56
1955